Termenul „Westhofen” se poate referi la:

Westhofen o comună în districtul Alzey-Worms din landul Renania-Palatinat
O asociație Verbandsgemeinde Westhofen din landul Renania-Palatinat
Cartierul Westhofen (Schwerte) al orașului Schwerte